Fernando Rodrigues (Hamilton, 30 de dezembro de 1978), mais conhecido como  Nando Rodrigues, é um músico luso-canadiano que se notabilizou como baixsta, e posteriormente como teclista, na banda de rock UHF. Pai de dois filhos, João Rodrigues e Daniel Rodrigues, nascidos em 2003 e 2005, respetivamente.

Nando Rodrigues entrou no universo UHF como roadie e dotado da capacidade de multi-instrumentista foi convidado pelo líder da banda, António Manuel Ribeiro, em 2000, para membro integrante. Após um afastamento temporário em 2008, durante o qual foi substituído por Luís Simões 'Cebola', voltou a sair em 2013 por motivos pessoais e após o regresso à formação, em 2015, passou a dedicar-se às teclas. Em atividade paralela com os UHF participou como baixista nos projeto instrumental Côrte-Real Trio e no álbum Portugal Acústico composto por versões de temas clássicos da música pop rock portuguesa.

Apreciador de várias vertentes do rock, o músico considera tanto a música experimental como o indie rock parte da sua formação musical, estilos que foram evidenciados nas gravações de improviso em estúdio que juntaram os três instrumentistas dos UHF no projeto Côrte-Real Trio.

Em 2010, o álbum ACR3-Midnight in Lisbon, de Côrte-Real Trio, atingiu o primeiro lugar nas vendas digitais do eMusic e, enquanto membro integrante dos UHF, referência para a entrada de vários álbuns na tabela nacional de vendas.

Carreira 
Nando Rodrigues nasceu no Canadá, em Hamilton (Ontário), em 30 de dezembro de 1978. Em Portugal estudou na Escola Secundária Moinho de Maré. Ingressou nos UHF na qualidade de roadie, sendo responsável pela afinação de instrumentos e pela pré produção dos concertos. Após evidenciar capacidade de dominar vários instrumentos musicais, foi convidado pelo líder da banda, em 2000, para substituir o baixista Nuno Duarte como membro integrante. A sua entrada, juntamente com  António Côrte-Real (guitarra), desde 1997, e de Ivan Cristiano (bateria) desde 1999, resultou na formação mais longa e mais estável da história da banda. Participou em todos os lançamentos dos UHF a partir da edição de Harley Jack (2003), exceto nos discos  Duas Noites em Dezembro (2014) e O Melhor de 300 Canções (2015) em que o músico esteve ausente na banda por razões pessoais. Afastou-se por uns meses em 2008 e após o regresso tornou a sair da banda em 2013 por razões pessoais. Voltou em 2015 para ocupar as teclas.

Participações 
Em atividade paralela com os UHF, Nando Rodrigues participou em alguns projetos. Em 2009, foi convidado pelo guitarrista e seu colega dos UHF, António Côrte-Real, para participar como baixista num ensaio de música experimental. A eles juntou-se Ivan Cristiano (bateria), também dos UHF, e formaram o grupo Côrte-Real Trio. Com uma única participação em estúdio, tocaram sem qualquer compromisso durante 2h30, sem regras, de improviso e de uma forma descontraída. Dessa experiência resultou o álbum ACR3-Midnight in Lisbon (2010), assumidamente experimental, e composto por dez temas instrumentais com algumas influências de Neil Young e Jimi Hendrix. Foi lançado fisicamente pela Nuclear Records, mas foi no formato digital que o disco alcançou o primeiro lugar na tabela do prestigiado site da eMusic – uma das maiores lojas mundiais de música – na categoria de blues.

Em 2010, Ricardo Soler, finalista do programa Operação Triunfo em 2007, estendeu o convite a António Côrte-Real (guitarra) para criarem um disco com versões de temas conhecidos. Os dois artistas estenderam o convite aos também músicos dos UHF Nando Rodrigues (baixo) e a Ivan Cristiano (bateria)  para participarem na gravação do álbum Portugal Acústico, do projeto homónimo, que reúne alguns dos sucessos da música pop rock portuguesa. Canções como "À Minha Maneira" (Xutos & Pontapés), "Matas-me com o Teu Olhar" (UHF), "Aprender a Ser Feliz" (Pólo Norte), "Leve Beijo Triste" (Paulo Gonzo) ou "Se Te Amo" (Quinta do Bill), revelam um disco intimista, em formato acústico e com novos arranjos.

Discografia 
Com os UHF

Com Côrte-Real Trio
 ACR3-Midnight in Lisbon (CD, 2010)

Com Ricardo Soler
 Portugal Acústico (CD, 2010)

Ligações externas 
 
 

Homens
Baixistas de Portugal
Baixistas de rock
Teclistas de Portugal
UHF (banda)
Naturais de Hamilton (Ontário)